Роггеман () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Роггеман, Виллем (род. 1935) — бельгийский писатель.
 Роггеман, Фонс (род. 1939) — бельгийский живописец.